Rastelli ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Rastelli (* 1974), italienischer Physiker und Hochschullehrer
 Enrico Rastelli (1896–1931), italienischer Jongleur
 Maicol Rastelli (* 1991), italienischer Skilangläufer
 Massimo Rastelli (* 1968), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Philip Rastelli (1918–1991), US-amerikanischer Mafiaboss in New York